

Codici
 UTO  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Utopia Creek (Alaska) (Stati Uniti)

Geografia
 Uto  – città della prefettura di Kumamoto (Giappone)
 Utö  – isola del comune di Korpo (Finlandia)
 Utö  – isola dell'arcipelago di Stoccolma (Svezia)

Letteratura
 Uto  – romanzo di Andrea De Carlo del 1995

Mitologia
 Uto  – altro nome di Uadjet, dea della mitologia egizia

Onomastica
 Uto  – ipocoristico del nome proprio di persona Bruto

Sigle
 Universidad Técnica de Oruro  – università boliviana